Fürstentum Reuß steht für:
 Reuß ältere Linie, Fürstentum
 Reuß jüngere Linie, Fürstentum